Acusticosas puede referirse a cualquiera de los siguientes álbumes en vivo de la banda argentina de rock & roll, punk, garage y power pop Villanos:

 Acusticosas I (2001).
 Acusticosas II (2002).
 Acusticosas (2008).